Гран-при Монако 1972 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года. Автогонки прошли 14 мая 1972 года на трассе Монте-Карло.

В этой гонке не принимали участия Марио Андретти и Питер Ревсон, улетевшие в США на гонку «500 миль Индианаполиса». Вместо Ревсона за руль автомобиля «McLaren» сел Брайан Редман. Квалификацию выиграл Эмерсон Фиттипальди, следом за ним расположились два автомобиля «Ferrari» Жаки Икса и Клея Регаццони. Старт выиграл Жан-Пьер Бельтуаз, прорвавшийся с четвёртого места на первое, вторым шёл Регаццони. На пятом круге лидерство француза упрочилось после того, как Регаццони ошибся с направлением движения и проехал мимо шиканы, свернув на боковой выезд с трассы, а следовавший за ним Фиттипальди по инерции или из-за плохой видимости сделал то же самое, и обоим гонщикам понадобилось некоторое время, чтобы вернуться обратно на трассу. На 52-м круге гонки Регаццони врезался в ограждение и закончил гонку. Бельтуаз лидировал от старта до финиша и одержал первую в сезоне и последнюю в истории команды BRM победу.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 
 Обзор гонки 

Гран-при Монако